James Challis
Challis (Idaho)

Desambiguação